Бондра () — словацьке прізвище. Відомі носії:
 Петер Бондра (1968) — словацький хокеїст.
 Радован Бондра (1997) — словацький хокеїст.

Словацькі прізвища